Typ 17 (auch Type 17 oder Typ XVII) steht für
 Bugatti Type 17, ein Automodell des italienischen Automobilherstellers Bugatti
 LAWA-Typ 17 (kiesgeprägter Tieflandfluss), ein Fließgewässertyp
 Peugeot Typ 17, ein Automodell des französischen Automobilherstellers Peugeot
 Polikarpow I-16 Typ 17, ein sowjetisches Jagdflugzeug
 Typ 17, die VW-interne Bezeichnung für den VW Golf I
 Typ 17 (Schiffstyp), ein Frachtschiff-Typ der Warnow-Werft

Abkürzung